«Dynasty» puede referirse a:

Cine y televisión 
 Dynasty (1981-1989), serie de televisión dirigida por Irving J. Moore.
 Dynasty (2017-), serie de televisión basada en la anterior.

Música 
 Dynasty Recordings (1999-), discográfica de Finlandia.
 Dynasty (1979), álbum de la banda Kiss.
 Dynasty (2010), álbum del DJ Kaskade.
 Dynasty The Prince of Dancehall cantante.